Slovenija
 Zaboršt (Domžale, Slovenija), naselje u općini Domžale
 Zaboršt (Škocjan, Slovenija), naselje u općini Škocjan
 Zaboršt (Kostanjevica na Krki, Slovenija), naselje u općini Kostanjevica na Krki
 Zaboršt pri Šentvidu, naselje u općini Ivančna Gorica
 Zaboršt pri Dolu, naselje u općini Dol pri Ljubljani